Акколмек — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Акколмек — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Акколмек — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.